Яков Карпов:
 Карпов, Яков Васильевич (1903— 19??) — советский полковник, резидент военной разведки в Афганистане.
 Карпов, Яков Иванович (1753—1812) — генерал-майор флота, участник Отечественной войны 1812 года.